Horvátország
Tuk falu Rojcsa községben, Belovár-Bilogora megyében
Tuk falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Tuk Bjelopoljski falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében
Tuk Mrkopaljski falu Mrkopalj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Tuk Vojni falu Mrkopalj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében